

Film

How He Won Her – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
How He Won Her – cortometraggio del 1912 diretto da Gilbert P. Hamilton
How He Won Her – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays